HFM est un sigle qui peut désigner :
 Hachette Filipacchi Médias, une filiale du groupe français Lagardère SCA spécialisé dans les médias ;
 Henry Ford Museum, un National Historic Landmark, le plus grand musée couvert et à ciel ouvert des États-Unis.

Voir aussi 
 Hachette Filipacchi Media U.S., la filiale aux États-Unis du groupe de presse français Hachette Filipacchi Médias